Poggio Imperiale név lehetséges jelentései

 Poggio Imperiale (település) olaszországi község (comune) Foggia megyében, Puglia régióban.
 Poggio Imperiale (Firenze) nagyhercegi kastély (Villa Medicea del Poggio Imperiale) Firenzében, az azonos nevű dombon. Egykor Medici-villa, majd a toszkánai uralkodók rezidenciája, ma magániskola.
 Poggio Imperiale-várkastély (Fortezza di Poggio Imperiale) erődített várkastély Poggibonsi községben, Siena megyében, Toszkána régióban.

 Hasonló név
 Poggio Reale-villa (Villa di Poggio Reale), főúri villa Rufina községben, Firenze megyében.